Le championnat d'Europe de basket-ball 1939 s'est disputé à Kaunas en Lituanie du 21 au 28 mai 1939.

Lieux de compétitions

Compétitions

Classement final

Liens externes 
  FIBA Europe Infos

1939
Basket-ball
Basket-ball 1939
Basket-ball à Kaunas
1939
Europe
Mai 1939